Ferdinando Martini peut faire référence à:

 Ferdinando Martini (1841-1928), un homme politique italien
 Ferdinando Martini (1889-1953), un homme politique italien